Der Afrika-Cup 1982 (engl.: African Cup of Nations, franz.: Coupe d’Afrique des Nations) war die 13. Ausspielung der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft im Fußball und fand vom 5. bis 19. März in Libyen statt. Organisiert vom afrikanischen Fußball-Kontinentalverband Confédération Africaine de Football (CAF) nahmen wiederum acht Mannschaften Algerien, Äthiopien, Ghana, Kamerun, Libyen, Nigeria, Sambia und Tunesien teil. 

Wie in den Jahren zuvor fand auch eine Qualifikation zur Reduzierung des Teilnehmerfeldes von 33 Bewerbern auf acht Endrundenteilnehmer statt, wobei Gastgeber Libyen und Titelverteidiger Nigeria automatisch qualifiziert waren. 

→ siehe Hauptartikel: Afrika-Cup 1982/Qualifikation

Gespielt wurde wie gehabt mit zwei Gruppen zu je vier Teams. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe spielten dann ab dem Halbfinale im K.-o.-System den Turniersieger aus. Die Spiele der Endrunde wurden im Stadion des 11. Juni (65.000 Plätze) in Tripolis und im Stadion des 28. März (55.000 Plätze) in Bengasi ausgetragen.

Ghana gewann das Turnier, wurde zum vierten Mal Afrikameister im Fußball und baute damit seinen Rekord aus.

Das Turnier 
Gruppe A

Alle Spiele im Rahmen von Doppelveranstaltungen in Tripolis.

|

|}
|}

Gruppe B

Alle Spiele im Rahmen von Doppelveranstaltungen in Bengasi.

|

|}
|}

Halbfinale

|}

Spiel um Platz 3

|}

Finale

|}

Weblinks 
 Spieldetails auf rsssf.com (engl.)

1982
Afrikacup 1982
Afrikacup
Sportveranstaltung in Tripolis
Sportveranstaltung in Bengasi